Det dystre skæg er en podcast med og af Elias Ehlers og Martin Nørgaard. Værterne taler om større og mindre ting i deres liv, både på comedy-scenen og helt privat. Som de selv siger:" Vi optager ting, der optager os". Ofte debatterer de aktuelle sager fra ugens begivenheder.

Det første afsnit af den dengang endnu unavngivne podcast blev udgivet den 15. september 2012.

Faste indslag 
 Intro-rap
 Hvad er der sket siden sidst
 Hvordan går du så og har det
 Quizzen

Afsnit 
 Podcasten der ikke har et navn endnu
 Det dystre skæg
 En snak om reklamer
 Sur Sød Sovs
 Religion er en bitch!
 Ethundredeogtyve procent lort
 Elias-tis-tis
 Død og ødelæggelse
 Kryddersnaps
 Snaps med Stokholm
 Dødskørsel
 Kvote 2
 Synkront Shoutout
 Martin er dåm
 I love danish butter
 Hartmann er voksen
 Elias elsker bodybuilding
 Teknisk uheld
 Nu med ulv
 Halal på badehotellet
 Ét skridt ad gangen
 Allergi og evigt liv
 Kommunalvalg og kattekrise
 Bedre sent end aldrig
 Deep Throat
 Trubadurius
 Nittenfireogfirs
 Kønsquizzen
 Anal Sadist
 Hampesnaps
 Rorshachtesten
 Eventyrøen
 Live på Skipperlab
 Retro Raseri
 Live fra Skuespilhuset med Mikkel Klint Thorius
 Live fra Skuespilhuset med Simon Jul
 Kan du ikke bare ringe til en ven?
 Direkte ud af Viborg
 Bag om touren
 Marokko og onemanshow

Referencer 

Netradioprogrammer
Podcasts